Németország
Langwedel, település Alsó-Szászországban
Langwedel, település Schleswig-Holsteinban